Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2023 проводился с 27 по 29 января 2023 года в городе Хёугесунн. Чемпионат проводился в ??-й раз.

Победитель чемпионата получал право представлять Норвегию как её смешанная парная сборная на .

В чемпионате приняло участие 13 команд. Некоторые участники чемпионата были кёрлингистами на колясках.

Чемпионом стала команда Мартине Рённинг / Матиас Бранден (оба стали чемпионами Норвегии среди смешанных пар впервые), победив в финале команду Майя Рамсфьелл / Магнус Рамсфьелл. Бронзовыми призёрами стала командаИнгвиль Скага / Nicolai Sommervold.

Формат соревнований 
Сначала все команды, разбитые на 3 группы (группа A — 5 команд, группы B и C — по 4 команды), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда сыграет по разу с каждой. При равном количестве побед у двух команд команды ранжировались по результату личной встречи, у трёх и более команд — по сумме тестовых бросков в дом (), в сантиметрах; чем меньше сумма, тем более высокое место получала команда. Три лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: 1/8 финала (где играют команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-и места в группах), четвертьфиналы (где встречаются команды, занявшие в группах 1-е места, и победители 1/8 финала), полуфиналы, матч за 3-е место и финал. Между проигравшими в четвертьфиналах проводятся матчи за 5-е место (две лучшие по DSC команды из этих четырёх) и за 7-е место; проигравшие в 1/8 финала ранжируются на 9—12 места по DSC.

Все матчи играются в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд

Групповой этап 

Группа А

«W» — матч закончился со счётом 6:6, победа команды Heidi Kjærland / Arne Martin Kjærland по меньшему значению DSC (Tee draw); «L» — поражение в том же матче

Группа B

Группа C

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Матчи 1/8 финала. 28 января, 15:30

Четвертьфиналы. 29 января, 9:00

Матч за 5-е место. 29 января, 11:00

Матч за 7-е место. 29 января, 11:00

Полуфиналы. 29 января, 11:00

Матч за 3-е место. 29 января, 13:30

Финал. 29 января, 13:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2023

2023
Спорт в Норвегии в 2023 году

Январь 2020 года